

Persone 
Jorge Sánchez García – calciatore argentino nato nel 1936.
Jorge Alberto Sánchez López – calciatore messicano nato nel 1993.
Jorge Eduardo Sánchez Ramos – calciatore messicano nato nel 1997.
Jorge Luis Sánchez Salgado – pallavolista cubano nato nel 1985.